Hyi – abbreviazione della costellazione dell'Idra Maschio